Расим Рашид-оглы Агамиров (, ) — азербайджанский и российский дзюдоист, , , мастер спорта СССР по самбо, 2-кратный чемпион мира среди мастеров, 2-кратный чемпион Европы среди мастеров, 3-кратный чемпион России среди мастеров, чемпион мира по дзюдо среди железнодорожных клубов, 5-кратный призёр первенств СССР по дзюдо, призёр IX Спартакиады народов СССР, призёр кубка СССР, 2-кратный чемпион Вооруженных Сил СССР по дзюдо и самбо, призёр чемпионата рвладюатствлазнод СССР по самбо, .

Биография 
Ходил в секцию дзюдо и самбо в ДСО "Локомотив" г.Баку в 1980-1985 гг. под руководством Заслуженного тренера АзССР Тарлана Гасанова и Надира Касумова. 
В 1985 году призывался в армию Вооруженных Сил СССР. 
Так же выступал в 1985-1989 гг. в Центральном Спортивном Клубе Армии г.Москвы (ЦСКА) под руководством Главного тренера Вооруженных Сил СССР, Заслуженного мастера спорта СССР Авеля Казаченкова.
В 1990 году окончил Азербайджанский Государственный Институт Физической Культуры имени С. М. Кирова в городе Баку.

Ссылки 
 Наш «Локомотив» вперёд лети
 Результаты выступлений мастеров дзюдо России в 2010 году
 Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов
 Заметка на сайте judo.az 
 Чемпионат мира по дзюдо среди мастеров 2010 
 EC Veterans 2010
 IJF Grand Masters World Championships 2010
 Judo klub Rijeka - Europsko prvenstvo za veterane Porec 2010. part 3
 - International Judo Federation
 Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов собрал рекордное количество участников 
 Российские дзюдоисты в третий раз выиграли чемпионат мира среди ветеранов 
 Золотая феерия на татами: сборная Россия по дзюдо среди ветеранов – первая в Европе! 
 Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов завершился в Магнитогорске 
 Российские дзюдоисты в четвертый раз выиграли чемпионат мира среди ветеранов 
 Итоги ветеранского чемпионата Европы по дзюдо (Польша, май 2012) 
 СБОРНАЯ РОССИИ ПО ДЗЮДО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ СТАЛА СИЛЬНЕЙШЕЙ В ЕВРОПЕ 
 Россияне выиграли чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов 
 Результаты Чемпионата России 2011 года 
 Азербайджанец – чемпион Москвы по дзюдо среди инвалидов по слуху – метит на Европу 
 В российском журнале «Мир дзюдо» вышло интервью с нашим земляком, одним из лучших представителей Московского союза ветеранов России Расимом Агамировым. Он завоевал «золото» в личном и командном зачетах на чемпионатах Европы и мира среди мастеров. Представляем  читателям Vesti.Az данное интервью.
 Гаджи постарается стать чемпионом всех чемпионатов 
 Поздравление чемпионов и призеров чемпионата мира
 Расим Агамиров Чемпионат мира по дзюдо, награждение, Абу-Даби(ОАЭ) 2013г.

Дзюдоисты России
Дзюдоисты Азербайджана